Villa de Guadalupe steht für folgende Orte in Mexiko:

 Villa de Guadalupe, Stadtviertel von Mexiko-Stadt, siehe Guadalupe (Mexiko-Stadt)
 Villa de Guadalupe (Durango), Ort in Durango
 Villa de Guadalupe (Guanajuato), Ort in Guanajuato
 Villa de Guadalupe (Guerrero), Ort in Guerrero
 Villa de Guadalupe (San Luis Potosí), Ort in San Luis Potosí
 Municipio Villa de Guadalupe, Verwaltungseinheit in San Luis Potosí